Фельснер, Евгений Сергеевич — советский авиа конструктор, Герой Социалистического Труда. 
 Фельснер, Херманн — австрийский футболист и тренер, играл на позиции защитника.